Обильненский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование

 Обильненский сельсовет, с 2004 село Обильное — административно-территориальная единица и муниципальное образование Георгиевского района Ставропольского края, упразднён в 2017.
 Обильненский сельсовет Азовского района Ростовской области, преобразован в Обильненское сельское поселение.
 Обильненский сельсовет Сарпинского района Калмыкии, преобразован в Обильненское сельское муниципальное образование (Обильненскую сельскую администрацию).